Вознесеновка () — село в Мартукском районе Актюбинской области Казахстана. Административный центр Аккудыкского сельского округа. Код КАТО — 154655100.

Население 
В 1910 году в селе имелось 179 дворов, в которых проживало 1216 жителей.

В 1999 году население села составляло 774 человека (369 мужчин и 405 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 594 человека (300 мужчин и 294 женщины).

Известные жители и уроженцы 
Лавренюк Петр Демьянович (1932—2002) — Герой Социалистического Труда.
Грачева Анна Андреевна (1933—2017) — Герой Социалистического Труда.
Иващенко, Евдокия Никитична (1914—?) — Герой Социалистического Труда.

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Мартукского района